Józef Kalisz (1935–2012) – polski inżynier elektronik, nauczyciel akademicki, profesor Wojskowej Akademii Technicznej
 Józef Kalisz (1947–2014) – polski polityk, urzędnik państwowy i geodeta